Miano odnoszące się do kilku przedstawicieli rodu Tarnowskich:

 Jan Amor Tarnowski Starszy (zm. 1444) – polski rycerz poległy pod Warną
 Jan Amor Tarnowski Młodszy (zm. 1500) – kasztelan krakowski (1491–1500), syn wojewody krakowskiego Jana Tarnowskiego
 Jan Amor Tarnowski (zm. 1514) – wojewoda sandomierski (1507–1514), syn kasztelana krakowskiego Jana Amora Tarnowskiego (Iuniora)
 Jan Amor Tarnowski (zm. 1537) – kanonik gnieźnieński, proboszcz krakowski, tarnowski i pyzdrski
 Jan Amor Tarnowski (1488–1561) – kasztelan krakowski (1536–1561),  wojewoda krakowski, wojewoda ruski, kasztelan wojnicki, starosta sandomierski, lubaczowski, stryjski, chmielnicki, hetman wielki koronny (1527–33, 1539–52, 1554–55, 1557–59), syn kasztelana krakowskiego Jana Amora Tarnowskiego (Iuniora)
 Jan Amor Tarnowski (ur. 1735 – zm. ok. 1799) – generał major wojsk koronnych, kasztelan konarski